O evento florete individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2019 foi disputado nos dias 16 e 19 de julho no Syma Sport and Events Centre, em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados
Os resultados foram os seguintes.

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Campeonato Mundial de Esgrima de 2019